O jazerino consistia em uma peça de armadura medieval, que oferecia proteção ao tronco (anatomia) do corpo; era aparentemente semelhante à cota de malha, posto que também confeccionado em ferro ou aço, todavia seu diferencial era ser de tamanho realmente muito menor que aquelas.

Referência
 COIMBRA, Álvaro da Veiga, Noções de Numismática. SP. Secção Gráfica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1965.

Idade Média
Armaduras